Ifrane kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Ifrane, stad och kommun,  Meknès-Tafilalet, 
 Ifrane (provins), Meknès-Tafilalet, 
 Ifrane Airport, flygplats, Meknès-Tafilalet, 
 Ifrane (ort), Tadla-Azilal, 

Robotskapade Marockoförgreningar